Is This Desire? — четвёртый студийный альбом английской рок-музыкантши Пи Джей Харви, изданный в 1998 году.

Об альбоме 
Is This Desire? был неоднозначно встречен критиками: некоторые были разочарованы экспериментальным стилем Харви, однако в целом отзывы были положительными. Альбом получил статус золотого во Франции и был номинирован на «Грэмми», но в итоге премия досталась Беку за Mutations. Сама Пи Джей Харви в интервью The Daily Telegraph назвала Is This Desire? своей лучшей записью и пиком карьеры.

Список композиций

Участники записи 
 Пи Джей Харви — вокал, гитара
 Мик Харви — бас-гитара, клавишные
 Джон Пэриш — гитара, клавишные
 Роб Эллис — ударные, перкуссия
 Эрик Дрю Фельдман — фортепиано, клавишные
 Дополнительные музыканты
 Джо Гор — гитара
 Джереми Хогг — гитара
 Терри Эдвардс — труба
 Ричард Хант — скрипка

Примечания

Ссылки 

Альбомы PJ Harvey
Альбомы, спродюсированные Фладом
Альбомы Island Records
Трип-хоп-альбомы Великобритании